STS – Studencki Teatr Satyryków
 STS – Space Transportation System, amerykański program lotów wahadłowców kosmicznych
 STS – Sail Training Ship, żaglowy statek szkolny, np. STS Fryderyk Chopin, STS Dar Młodzieży, STS Kapitan Borchardt 
 STS – Star-Typ Sport Sp. z o.o. (bukmacher)
 STS – Sanockie Towarzystwo Sportowe, klub hokejowy z Sanoka
 STS – Skarżyskie Towarzystwo Sportowe (klub siatkarski ze Skarżyska-Kamiennej)
 STS – ros. Сеть Телевизионных Станций (СТС), pol. „Sieć Telewizyjnych Stacji”, rosyjski kanał telewizyjny
 STS – serwer komunikatów, umożliwiający przetwarzanie komunikatów pomiędzy aplikacjami

Przypisy